Pljuschtsch ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Pljuschtsch (1941–2014), ukrainischer Politiker
 Leonid Pljuschtsch (1938–2015), sowjetischer Mathematiker und Dissident